Македонці — слов'янська нація, асоційована з Північною Македонією.

 Македонці (греки)
 Македонці (болгари)
 Македоно-румуни

Див. також
 Македонія
 Македоняни